Detta är en lista över de 102 kommunerna i departementet Territoire de Belfort i Frankrike.

Territoire de Belfort
Kommuner Territoire de Belfort